Schatow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Iwanowitsch Schatow (1909–1992), sowjetischer Gewichtheber
 Oleg Alexandrowitsch Schatow (* 1990), russischer Fußballspieler

 Auch
 Schatow (Kursk), Weiler im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk